Charles J. Kemper (1913-1985), een Nederlands kunstschilder
 Charles Kemper (acteur) (1900-1950), een Amerikaans acteur